Георгий Васильевич Власенко (род. 19 марта 1953, Харьков) — российский певец и солист ансамбля «Самоцветы». Почетный деятель искусств г. Москвы (2023).

Биография 
Георгий Власенко — певец, композитор, выпускник Харьковского института искусств по классу хорового дирижирования. До этого обучался 11 классов в Харьковской средней специальной музыкальной школе-интернате.

 Работал в популярных эстрадных коллективах СССР.
 Активно принимает участие во всех аранжировках группы «Самоцветы», играет на клавишных инструментах, является репетитором.
 Работу на профессиональной сцене начал в 1975 году в Белорусской филармонии в ансамбле певца В. Вуячича.
 По сей день работает в составе группы «Самоцветы» с Еленой Пресняковой, Олегом Слепцовым и Александром Нефёдовым.

Деятельность 
 С 1977 года работал в московских концертных программах варьете. Занимался записью музыки к фильмам на студии «Мосфильм». Сотрудничал с Аллой Пугачёвой, Александром Зацепиным. Участвовал в записи песен к фильмам «Центровой из поднебесья», «Фантазии Веснухина», «Повар и певица», «31 июня» и другим, и к первой сольной пластинке Аллы Пугачёвой: «Если долго мучиться», До свиданья, лето" и другим.
 С 1981 года работал в группе Стаса Намина «Цветы».
 С 1987 по 1995 годы работал в ансамблях Лаймы Вайкуле и Михаила Муромова.
 В 1988 году работал в группе «Компания»
 В ансамбле «Самоцветы» начал работать в 1985 году.
 Продолжает выступать, гастролируя с группой Самоцветы, в составе с Е. Пресняковой, О. Слепцовым и А. Нефедовым.
 Воспитывает сына Богдана с женой Ириной.
 В мае 2020 года специально к Юбилею Победы вместе с сыном Богданом Власенко сняли и смонтировали видеоклип в условиях самоизоляции для «Самоцветов» на песню «Сталинградская Площадь в Париже». Премьера состоялась 9 мая 2020 года в день Победы.
 26 января 2023 года Указом № 44-УМ мэра Москвы Сергея Собянина за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность Георгию Власенко было присвоено звание «Почетный деятель искусств города Москвы».

Видео (В составе ВИА «Самоцветы») 
 Прошлогодние глаза (1997)
 Мой адрес — Советский Союз (2010)
 Это Москва (2010)
 Снег Рождества (2010)
 Снег Рождества (2012 HD)
 Любовь-Вода (2015)
 Сталинградская Площадь в Париже (2020)

Дискография (В составе группы «Самоцветы») 
«20 лет спустя» (1996 год)
 Всё, что в жизни есть у меня
 Не надо печалиться
 Чернобровая дивчина
 Увезу тебя я в тундру
 Миг первой любви
 Школьный бал
 Попурри
 Удивительные кони
 Мой адрес — Советский союз!

«Мы стали другими» (1997 год)
 Колоколенка
 Не задавайте нам вопросы
 Прошлогодние глаза
 Бездомная кошка
 Аксинья
 Ты моею станешь
 Рег-тайм на «Титанике»
 Трава-лебеда
 Престиж
 Горячее тело
 Мальчик и девочка
 Аладдин
 Мы стали другими
 Снег Рождества

«Первая любовь» (2003 год)
 Лето-лето
 Я люблю этот мир
 Не повторяется такое никогда
 Рассвет-закат
 Прощай
 Дрессировщик
 Как мы любили
 Бамовский вальс
 Будьте счастливы
 Али-Баба
 Бумажный кораблик
 Салют
 Наверно не судьба
 Горький мед
 Верба

«Колоколенка» (2003 год)
 Колоколенка
 Снег Рождества
 Аксинья
 Бездомная кошка
 Ты моею станешь
 Престиж
 Регтайм на «Титанике»
 Мы стали другими
 Горячее тело
 Мальчик и девочка
 Трава-лебеда
 Прошлогодние глаза
 Алладин
 Не задавайте нам вопросов

«„Самоцветы“ в окружении звёзд» (2012 год)
 Я к тебе не вернусь (сольная композиция Георгия Власенко)
 Сталинградская площадь (группа "Самоцветы)

«Неизданное» (В составе гр. «Самоцветы»)
 Подмосковье
 Море Любви
 Колыбельная
 Заново
 Любовь Вода
 Москва

Сольные выступления 
 Георгий Власенко и группа «Сладкий Яд» — «У каждого своя семья»
 Георгий Власенко и группа «Сладкий Яд» — «Беда»
 Георгий Власенко и группа «Сладкий Яд» — «Нет одиночества»
 Георгий Власенко «Мне нравится, что вы больны не мной»

Примечания

Ссылки 
 Официальный Сайт Георгия Власенко
 Новости на Официальном Сайте Георгия Власенко
 Плейлист Георгия Власенко на YouTube
 Выступление Георгия Власенко и группы «Сладкий Яд»
 Выступление Георгия Власенко «Мне нравится, что вы…»
 Интервью Георгия Власенко телеканалу «Домашний»
 В гостях у Георгия Власенко
 Гастрольное выступление Георгия Власенко «Мне нравится, что вы…»
 Официальный Сайт группы Самоцветы
 Полное автобиографичное интервью

Музыканты по алфавиту